Нью-Брансвік — провінція в Канаді.
 Нью-Брансвік (Нью-Джерсі) — місто в окрузі Мідлсекс, Нью-Джерсі, США